Wangcun bezeichnet:

 Wangcun (Dacheng) (旺村镇), Großgemeinde im Kreis Dacheng in der chinesischen Provinz Hebei
 Wangcun (Heyang) (王村镇), Großgemeinde im Kreis Heyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Wangcun (Jimo) (王村镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jimo in der chinesischen Provinz Shandong
 Wangcun (Jingchuan) (王村镇), Großgemeinde im Kreis Jingchuan in der chinesischen Provinz Gansu
 Wangcun (Jingyan) (王村镇), Großgemeinde im Kreis Jingyan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wangcun (Laishui) (王村镇), Großgemeinde im Kreis Laishui in der chinesischen Provinz Hebei
 Wangcun (Muye) (王村镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Muye in der chinesischen Provinz Henan
 Wangcun (Qian) (王村镇), Großgemeinde im Kreis Qian in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Wangcun (She) (王村镇), Großgemeinde im Kreis She in der chinesischen Provinz Anhui 
 Wangcun (Xiangyuan) (王村镇), Großgemeinde im Kreis Xiangyuan in der chinesischen Provinz Shanxi
 Wangcun (Xingyang) (王村镇), Großgemeinde der Stadt Xingyang in der chinesischen Provinz Henan
 Wangcun (Xiuning) (汪村镇), Großgemeinde im Kreis Xiuning in der chinesischen Provinz Anhui
 Wangcun (Zhoucun) (王村镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhoucun in der chinesischen Provinz Shandong
 Wangcun (Daming) (王村乡), Gemeinde im Kreis Daming in der chinesischen Provinz Hebei
 Wangcun (Fengqiu) (王村乡), Gemeinde im Kreis Fengqiu in der chinesischen Provinz Henan
 Wangcun (Jingle) (王村乡), Gemeinde im Kreis Jingle in der chinesischen Provinz Shanxi
 Wangcun (Wolong) (王村乡), Gemeinde im Stadtbezirk Wolong in der chinesischen Provinz Henan
 Wangcun (Datong) (王村街道), Straßenviertel der Stadt Datong in der chinesischen Provinz Shanxi